Бонлије може да се односи на:

 Бонлије (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Бонлије (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бонлије сир Рубион, насељено место у Француској, у департману Дром